Fall Out Boy sau Fallout Boy se poate referi la:

Fall Out Boy, o formație din Illinois, Statele Unite
Fallout Boy, un personaj fictiv din Familia Simpson și Bongo Comics
Mascota Vault-Tec, numit „Vault Boy”, din seria de jocuri video Fallout